Palazzo Nicolò Spinola di Luccoli – palazzo di Genova sito in via Luccoli 23
 Palazzo Nicolò Spinola di San Luca – palazzo di Genova sito in via San Luca 14